Die dänische Triebfahrzeugbaureihe DSB MK bezeichnet zwei Typen:

 DSB MK (I), fünf 1943 bis 1951 gebaute Triebwagenzüge
 DSB MK (II), 25 1996 bis 1998 gebaute Rangierlokomotiven